

Населені пункти та їхні частини

 Хлебово — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хлебово — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хлебово — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства
 Хлебово — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Хлебово — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Хлебово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Хлебово — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Хлебово — село в гміні Ґрифіно Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Хлебово — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Хлебово — село в гміні Островіце Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Хлебово — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Хлебово — осада в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки